Estoril Open 2009 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour 250 z cyklu Estoril Open rozgrywany w dniach 3–10 maja 2009 roku w Estoril na kortach ziemnych o puli nagród 450 000 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2009
2009 w tenisie ziemnym